Por Bixby pode estar à procura de:
Bixby (sistema operativo)
Bixby (Texas)
Bill Bixby

Desambiguação